Le guillemet est un signe typographique de ponctuation.

Nom de famille 

 Antoine Guillemet (1841-1918), peintre français.
 Fred Guillemet (né en 1957), bassiste français.
 Gaston Guillemet (1851-1914), homme politique français.
 Jean-Pierre Guillemet (1771-1816), général français.
 Philippe Guillemet (né en 1963), footballeur français.
 Pierre-Désiré Guillemet (1827-1878), peintre français.
 René Dumont-Guillemet (1908-1976), agent secret français.